Франческа Деідда (, 16 січня 1992) — італійська синхронна плавчиня.
Учасниця Олімпійських Ігор 2016, 2020 років.
Призерка Чемпіонату світу з водних видів спорту 2019 року.
Призерка Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2018 року.

Посилання 
 Франческа Деідда на Olympedia.org
 Франческа Деідда на Olympics.com
 Франческа Деідда на Sports-Reference.com
 Франческа Деідда на The-sports.org

Примітки 

Народились 1992
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Синхронні плавчині на літніх Олімпійських іграх 2020
Бронзові призери чемпіонатів Європи
Призери з синхронного плавання чемпіонатів світу з водних видів спорту
Італійські синхронні плавчині